Le terme Boron peut désigner :

Toponyme

Burkina Faso 
 Boron, une commune rurale du département de Dédougou.
 Boron, une commune rurale du département de Nouna.

Côte d'Ivoire 
 Boron, une localité du Nord de la Côte d'Ivoire.

États-Unis 
 Boron, census-designated place située en Californie.

France 
 le Boron, un affluent du Cher ;
 Boron, une commune française du département du Territoire de Belfort.

Mali 
 Boron, une commune du cercle de Banamba dans la région de Koulikoro au Mali.

Patronyme 
 Boron, un personnage de J. R. R. Tolkien.

Homonymie de localités